Neue Armee bezeichnet
 die nach westlichen Standards reformierte Armee der Qing-Dynastie, siehe Neue Armee (Qing)
 die britische Massenarmee im Ersten Weltkrieg, siehe Kitcheners Armee